Beim World Cup of Pool 2006 handelte es sich um die erste Auflage eines seit 2006 jährlich stattfindenden Poolbillardturniers in der Disziplin 9-Ball, bei dem jedes teilnehmende Land von einem Team aus zwei Spielern repräsentiert wird. Er fand vom 22. bis zum 26. August 2006 im Newport Centre in Newport, Wales statt. Das Team der Philippinen gewann das Finale mit 13:5 gegen das US-amerikanische Team.

Modus 
Gespielt wurde mit Wechselbreak. Das bedeutet, dass abwechselnd angestoßen wird, unabhängig davon, wer das vorhergehende Rack gewonnen hat. 2006 wurde bis zum Finale gespielt, bis ein Team neun Spiele (Racks) gewonnen hat, im Finale wurde die Zahl der zum Sieg benötigten Racks schließlich auf dreizehn erhöht.

Teams

Turnierstatistik

Preisgelder 
Insgesamt wurden 250.000 US-Dollar ausgeschüttet. Die folgenden Angaben beziehen sich auf ein Paar, nicht auf einen Spieler.

Weblinks 
 World Cup of Pool 2006 bei azbilliards.com

2006
Poolbillardveranstaltung 2006
Billardturnier in Newport (Gwent)
Newport Centre